

Personnes 

 Yolande d'Aragon (1236-1300), reine consort de Castille, fille de Jacques I le Conquérant et de Yolande de Hongrie ;
 Yolande d'Aragon (duchesse de Calabre) (1273-1302), fille de Pierre III d'Aragon et de Constance de Sicile, duchesse de Calabre par son mariage avec le futur roi Robert Ier de Naples ;
 Yolande d'Aragon (vers 1380-1442), duchesse d'Anjou, fille de Jean , roi d'Aragon et de Yolande de Bar.

Fleur 
Yolande d'Aragon peut aussi désigner :
 Yolande d'Aragon, cultivar de rosier.

Homonymie dynastique